Пасо дел Аројо има више значења:

 Пасо дел Аројо (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пасо дел Аројо, Нуево Пасо (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику